Zegna est un nom de famille italien.

 Ermenegildo Zegna, ou Zegna, marque italienne de vêtements pour hommes, créée en 1910 à Trivero (Piémont) et portant le nom de son fondateur Ermenegildo Zegna (1892-1966).
 la famille Zegna.
 la strada provinciale 232 Panoramica Zegna (SP 232), route panoramique Zegna, desservant la zone de l'Oasi Zegna.
 l'Oasi Zegna, une zone naturelle située dans la province de Biella, dans le Piémont, en Italie, créée par Ermenegildo Zegna.